VVC peut désigner :
 le Centre panrusse des expositions ;
 le Versatile video coding (H.266).